Нистор (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нистор, Дьёрдь (1869—1956) — венгерский политический деятель, народный комиссар земледелия во время Венгерской советской республики.
 Нистор, Ион (1876—1962) — румынский историк, политический и государственный деятель Австро-Венгрии и Румынии.
 Нистор, Стельяна (род. 1989) — румынская гимнастка (спортивная гимнастика).